Bredahl est un patronyme danois pouvant désigner:

Patronyme
Charlotte Bredahl (née en 1957), cavalière de dressage américaine
Jimmi Bredahl (né en 1967), boxeur danois
Johnny Bredahl (né en 1968), boxeur danois
Nikolaj Bredahl Jacobsen (né en 1971), joueur danois de handball
 (né en 1980), guitariste et chanteur danois

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme danois